Le décimateur était, sous l'Ancien Régime, celui (individu ou communauté) qui avait le droit de lever la dîme (impôt en nature prélevé par l'Église sur les productions agricoles).

Ce terme de décimateur a été pour Voltaire l'occasion de créer, dans un but critique et ironique, le mot de décimeur, faisant ainsi directement allusion à l'excès du taux perçu, pouvant contribuer à affamer tellement les populations qu'elles risquaient d'en mourir.

Voir aussi

Bibliographie 
 Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural - Les mots du passé, Éditions Fayard, 1997, 1770 p. -

Articles connexes 
 Ferme générale
 Fiscalité d'Ancien Régime (principes généraux)

Liens externes   
  

Impôt de l'Ancien Régime
Institution de l'Église catholique
Fiscalité directe